

Toponyme 

 Parè, commune italienne de la province de Côme dans la région de Lombardie en Italie
 Pare Cissé, localité du nord-ouest du Sénégal 
 Les Monts Pare, chaîne montagneuse de Tanzanie
 San José de Pare, municipalité du département de Boyacá en Colombie
 Pare, ville d'Indonésie dans la province de Java oriental
 Pare-Pare, ville d'Indonésie dans la province de Sulawesi du Sud
 La Pare, sommet des Préalpes vaudoises, en Suisse

Patronyme 

 Guy Paré (?-1206), cardinal et général de l'ordre de Citeaux 
 Ambroise Paré (vers 1510-1590), chirurgien et anatomiste français
 Jules François Paré (1755-1819), homme politique français, ministre de l'intérieur pendant la Révolution française
 Louis-Philippe Paré (1895-1974), enseignant canadien
 René Paré (1904-1993), avocat canadien
 Pare Lorentz (1905-1992), réalisateur et documentariste américain
 Jean Paré (journaliste) (1935-), journaliste et écrivain canadien
 Philippe Paré (1935-), enseignant et homme politique canadien
 Roger Paré (1947-1995), homme politique canadien
 François Paré (1949-), auteur canadien 
 Claude Paré (1956-), écrivain et poète canadien
 Jean-Christophe Paré (1957-), danseur français
 Michael Paré (1958-), acteur américain
 Zaven Paré (1961-), artiste
 Lassina Paré (1964-), arbitre burkinabé de football
 François-Étienne Paré (1969-), acteur et animateur canadien
 Jean-Philippe Paré (1979-), joueur de hockey sur glace canadien
 Jessica Paré (1980-), actrice canadienne
 Francis Paré (1987-), joueur de hockey sur glace canadien

Voir aussi 

 Paré
 Les Pare, ethnie vivant dans les monts Pare, en Tanzanie
 Plan d'aide au retour à l'emploi (PARE)
 Paré, participe passé du verbe parer utilisé en cuisine au sens de apprêter
 Pare-balles, Gilet pare-balles
 Pare-brise
 Pare-buffle
 Pare-chocs
 Pare-feu (informatique), Liste de pare-feu, Protocole réseau passant difficilement les pare-feu
 Pare-feu personnel, Windows Firewall
 Pare-feu (lutte contre l'incendie), Pare-flamme, Écran pare-fumée
 Galerie pare-neige
 Pare-soleil, Pare-soleil (photographie)